Bavarese (italienisch für bayrisch) steht für:

 in der italienischen Gastronomie für ein Teemischgetränk; siehe Bavaroise (Getränk).
 einen Teil des Künstlernamens der Kammersängerin Rosa Bavarese.